Sankt Gallen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Sankt Gallen, stad och kommun, 
 Wahlkreis St. Gallen, valkrets i kantonen Sankt Gallen
 Sankt Gallen (kanton), kanton i Schweiz

Österrike 

 Sankt Gallen, Steiermark, kommun,